Balbino – imperatore romano che ha regnato da febbraio a maggio del 238, nome completo: Decimo Celio Calvino Balbino
 Balbino – nome proprio di persona italiano maschile
 Balbino – vescovo italiano del VI-VII secolo